Prager Manifest steht für:

 Prager Manifest, der am 28. Januar 1934 erschienene Aufruf der SPD zum revolutionären Sturz des nationalsozialistischen Regimes
 Prager Manifest (1521), die 1521 dargelegten Grundzüge der Theologie von Thomas Müntzer
 Prager Manifest (1944), das am 14. November 1944 vom ehemaligen sowjetischen General Andrei A. Wlassow proklamierte Befreiungsmanifest
 Prager Manifest (Esperanto), die 1996 auf dem 81. Esperanto-Weltkongress dargelegten Ziele und Prinzipien der Esperanto-Bewegung